Ismene har flera betydelser:

 Ismene, hjältinna i grekisk mytologi
 Ismene, släkte med växter, se narcissliljesläktet
 190 Ismene, en asteroid